Toponímia:
 Natal (Rio Grande do Norte), ciutat de Brasil
 Regència Mandailing Natal, regència d'Indonèsia
 Natal (nord de Sumatra), població en la regència de Sumatra
 Batang Natal, població de la regència anterior al Nord de Sumatra
 Natal (Colúmbia Britànica), comunitat minera de la regió East Kootenay al Canadà
 Regió de Natal, regió del sud d'Àfrica
 Província de Natal, antiga província de Sud-àfrica (1910–1994)
 KwaZulu-Natal, província de Sud-àfrica que comprèn tota l'antiga província de Natal i l'antic bantustan de KwaZulu 
 República de Natal (1839–1843), estat bòer de curta durada a l'actual territori de KwaZulu-Natal 
 Colònia de Natal, antiga colònia britànica (1843–1910)
 Miscel·lània:
 Granota Natal Banana, espècie de granota (Afrixalus spinifrons)